Roque Pérez peut désigner :

 Roque Pérez, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 Roque Pérez,  argentin situé dans la province de Buenos Aires.